Ľubomír Kotleba – ex arbitro di pallacanestro e dirigente sportivo slovacco
 Marian Kotleba – ex cestista cecoslovacco
 Marian Kotleba – politico slovacco